Hendrik de Wit, Nederlands botanicus
Hendrik de Wit, Nederlands politicus
Hendrikus Martinus Antonius Claudius (Hein) de Wit, Nederlands politicus